Валентинович () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Валентинович, Александра Антоновна (1909—1976) — советский педиатр, доктор медицинских наук, профессор.
 Валентинович, Текла Игнатьевна (1801—1873) — дочь виленского шляхтича, жена и наследница князя Платона Зубова, последнего екатерининского фаворита.